Magistralni put M21 steht für:

 eine Straße in Montenegro, siehe Magistralni put M21 (Montenegro)
 eine Straße in Serbien, siehe Magistralni put M21 (Serbien)